Les Amours est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Amours, recueil d’élégies du poète latin Ovide ;
 Les Amours, œuvre littéraire de Pseudo-Lucien ;
 Les Amours, œuvre littéraire de Jean de Sponde ;
 Les Amours, œuvre littéraire de Pierre de Ronsard ;
 Les Amours, collection de poèmes de Tristan L'Hermite, publiée en 1638.

Voir aussi